Stadtbezirk Nord steht für Stadtbezirke in folgenden Städten:
 Amsterdam, siehe Amsterdam Noord
 Bochum, siehe Bochum-Nord
 Bremen, siehe Nord (Bremen)
 Bremerhaven, siehe Bremerhaven-Nord
 Dresden, siehe Dresden-Nord
 Halle (Saale), siehe Halle-Nord
 Hamburg, siehe Bezirk Hamburg-Nord
 Hannover, siehe Nord (Hannover)
 Leipzig, siehe Leipzig-Nord
 Mönchengladbach, siehe Mönchengladbach Nord
 Moskau, siehe Nördlicher Verwaltungsbezirk (Moskau)
 Münster, siehe Münster-Nord
 Plauen, siehe Stadtgebiet Nord (Plauen)
 Stuttgart, siehe Stuttgart-Nord
 Trier, siehe Trier-Nord
 Zwickau, siehe Zwickau-Nord